Clarence Zener (1905-1993), physicien américain. Son nom a été donné à :
 la diode Zener, un composant électronique ;
 la médaille Zener : Prix récompensant une contribution majeure en science des matériaux et physique.

  (1903-1964), psychologue américain. Son nom a été donné à :
 cartes de Zener, jeu de 25 cartes utilisé notamment lors de tests en parapsychologie.